Penrhyn è una parola in lingua gallese che significa promontorio e può riferirsi a:

Geografia
 Penrhyn Bay, piccola città sulla costa nord del Galles
 Penrhyn-coch, comune in Ceredigion, Galles occidentale
 Penrhyndeudraeth, paese presso Porthmadog, Gwynedd

Altro 
 Penrhyn Castle, una residenza nel Galles del nord
 Penrhyn Island, isola dell'arcipelago delle Isole Cook nel Pacifico meridionale
 Penrhyn Quarry, una cava di ardesia presso Bethesda nel Galles del nord
 Ferrovia Penrhyn Quarry, una ferrovia che collega Penrhyn Quarry
 Stazione di Penrhyn, la stazione di Penrhyndeudraeth sulla ferrovia di Ffestiniog 
 Port Penrhyn, il porto di Penrhyn Quarry

Pagine correlate
 Penryn